

Sigle 
 Botswana Football Association – Federazione calcistica del Botswana
 Bachelor of Fine Arts – titolo di studio anglosassone
 Baseball Federation of Asia – l'organo che governa il baseball in Asia

Codici 
 bfa – codice ISO 639-3 della lingua bari
 BFA – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Burkina Faso